Running Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Running Creek (Mitchell River), Nebenfluss des Mitchell River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Running Creek (Deua River), Nebenfluss des Deua River in New South Wales
 Running Creek (Kiewa River), Nebenfluss des Kiewa River in Victoria
 Running Creek (Endrick River), Nebenfluss des Endrick River in New South Wales
 Running Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland
 Running Creek, früherer Name des Olinda Creek in Victoria
 Big Running Creek, Nebenfluss des Wongungarra River in Victoria
 Little Running Creek, Nebenfluss des Wongungarra River in Victoria

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Running Creek (Colorado), Bach in Elizabeth, Colorado

Orte:
 Running Creek (Ort, Queensland), in Queensland, Australien

Sonstiges:
 Running Creek Nature Reserve, Naturreservat in New South Wales, Australien